Чиарди — фамилия. Известные носители:
 Чиарди, Джон (1916—1986) — американский поэт, переводчик, критик.
 Чиарди, Чезаре (1818—1877) — итальянский флейтист-виртуоз, композитор.